Florica steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Flora (Vorname) #Abwandlungen

Florica ist der Name folgender Orte 

in Rumänien:
 Florica (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Florica (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Florica (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Florica (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman

in der Republik Moldau:
 Florica (Căușeni), Dorf im Rajon Căușeni